Мело́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Меловское сельское поселение — входит в Хотынецкий район Орловской области
 Меловское сельское поселение — входит в Красноармейский район Саратовской области